USS Illinois, ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos en honor al vigésimo primer estado.

USS Illinois (1864), fue una balandra puesta en grada en 1864, pero que no llegó a completarse. Fue desguazada en 1872

, fue un acorazado, líder de su clase, botado el 4 de octubre de 1898, fue renombrado Prairie State el 8 de enero de 1941 y fue vendido para desguace el 18 de mayo de 1956.

, debería haber sido un acorazado de clase Iowa, pero su construcción, fue cancelada antes de su botadura.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos